La Delta Ethniki 2008-2009 è la 27ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesse nei Campionati regionali 2009-2010

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2008
Calcio nel 2009